Die Commandant Bouan (NATO-Kennung: F797) ist eine als Aviso bezeichnete Fregatte der französischen Marine des Typs A69. Das Schiff wurde von 1981 an gebaut und befindet sich seit 1984 in Dienst. Seine Hauptaufgabe ist die U-Bootbekämpfung in Küstengewässern.

Zur Bewaffnung gehören vier Raketen MBDA Exocet MM40, Mistral-See-Luft-Raketen und eine vollautomatische Bordkanone des Kalibers 10,0 cm.

Schwesterschiffe 
 Lieutenant de vaisseau Lavallée
 Commandant l'Herminier
 Premier maître l'Her
 Commandant Blaison
 Enseigne de vaisseau Jacoubet
 Commandant Ducuing
 Commandant Birot

Trivia 
Die Commandant Bouan wurde in den Medien durch die Überwachung des im April 2008 von Piraten gekaperten Segelkreuzfahrtschiffes Le Ponant in der Öffentlichkeit bekannt.

Weblinks 
 Le Commandant Bouan auf der Webpage der französischen Marine

Aviso (Frankreich)